Verharding kan betrekking hebben op:
 de wegverharding (waaronder begrepen de verharding van vliegvelden en parkeerdaken);
Gesloten verharding;
Open verharding;
Elementenverharding;
Betonverharding;
Halfverharding;
 het harden van een materiaal, zie harden (metaalbewerking);
 het 'harder worden' in figuurlijke zin (bijvoorbeeld van de publieke opinie).